Альмог — фамилия и топоним от фамилии:

Фамилии 
 Альмог, Дорон (род. 1951) — израильский военный, генерал-майор.
 Альмог, Рут (род. 1936) — израильская писательница, жена израильского поэта и прозаика Аарона Альмога.

Топоним 
 Альмог — еврейское поселение, неподалёку от Мёртвого моря, в 22 км от Иерусалима.